«Преступления на почве страсти» (, другое название «Голубая китаянка» ) — американский эротический триллер режиссёра Кена Рассела по сценарию Барри Сэндлера. Главные роли в фильме исполняют Кэтлин Тёрнер, Энтони Перкинс и Джон Лофлин.

Сюжет 

Героиня фильма живёт загадочной двойной жизнью — днем она преуспевающая, очаровательная, но недоступная модельер — дизайнер Джоанна, а вечером — поднаторевшая в изощрённых сексуальных играх проститутка по кличке «Голубая китаянка», воплощение необузданного эротизма и сексуальной раскованности.

Однажды у «Голубой китаянки» появляется новый клиент — частный детектив Грейди. Они вызывают друг в друге такой любовный голод, какого ни один из них прежде не испытывал. С одной стороны, они стыдятся чувств, пробуждённых ими друг в друге, с другой, их взаимно притягивает неукротимое желание и всё основательнее запутывает в сетях, сотканных из греховных соблазнов и опасных страстей.

Актёрский состав 
 Кэтлин Тёрнер — Джоанна Крейн
 Энтони Перкинс — преподобный Питер Шейн
 Джон Лофлин — Бобби Грейди
 Энни Поттс — Эми Грейди
 Брюс Дэвисон — Донни Хоппер
 Ивонн Маккорд — Шейла
 Стивен Ли — Джерри
 Луиз Сорель — Клаудия

Принятие 
На интернет-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 36% на основе 11 рецензий. Metacritic дал ему 52 балла из 100 возможных на основе 36 рецензий, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания 

Фильмы США 1984 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Независимые фильмы США
Эротические фильмы-триллеры США
Проституция в фильмах
Фильмы New World Pictures